Ansamblul bisericii reformate din Cernat este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Cernat; comuna Cernat.

Ansamblul este format din următoarele monumente:
 Biserica reformată ()
 Incintă fortificată (fragmente) ()
 Turn-clopotniță ()
 Piatră funerară ()

Note

Galerie

Monumente istorice din județul Covasna
Biserici reformate din România
Biserici din secolul al XIV-lea din România